CHY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Choiseul Bay (Isole Salomone)
 chy – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua cheyenne